Puig Nalt: muntanya del terme comunal de Sant Marçal, a la comarca del Rosselló
 Puig Nalt: muntanya dels termes comunals d'Argelers i de Sureda, tots dos a la comarca del Rosselló.